Imitatio Christi (Imitazione di Cristo) – opera letteraria religiosa basata sulla cristomimesi. 
 Imitatio Dei – concetto religioso. 
 Imitatio vitae – locuzione latina.

Pagine correlate 
 Imitazione (disambigua)